Турнир Nebelhorn Trophy 2017 — международное соревнование по фигурному катанию сезона 2017/2018 годов. Турнир Небельхорн состоялся в баварском местечке Оберстдорф (Германия). Организатор турнира — Федерация фигурного катания Германии.

Это один из первых в сезоне международных турниров для спортсменов старшей возрастной категории. Фигуристы соревновались в мужском и женском одиночном катании, парном катании и в танцах на льду.

Турнир «Nebelhorn Trophy 2017» состоялся на арене «Конькобежный Центр Оберсдорфа» с 27 по 30 сентября 2017 года.

Это был пятый этап ежегодной серии «Челленджер». На турнире также были разыграны последние путёвки среди фигуристов на XXIII зимние Олимпийские игры.

Результаты

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 

 Результаты 

2017 год в фигурном катании
Nebelhorn Trophy
Фигурное катание в сезоне 2017/2018
Сентябрь 2017 года
Спорт в Германии в 2017 году